Hüllenberg ist ein geographischer Name:

 Hüllenberg (Neuwied), Ortsteil des Stadtteils Feldkirchen von Neuwied, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Hüllenberg (Hinterer Bayerischer Wald), 735 m, Nordostsporn des Stierbergs im Hinteren Bayerischen Wald bei Flanitzalm, Gemeinde Frauenau, Landkreis Regen, Bayern

Siehe auch:
 Hülenberg